Bergara es el nombre en oficial del municipio de Vergara, en Guipúzcoa, País Vasco.

También puede referirse a:
 Danny Bergara, futbolista y entrenador uruguayo.
 Eduardo Bergara Leumann, presentador de televisión y actor argentino.
 Federico Bergara, futbolista uruguayo.
 Gaizka Bergara, futbolista del País Vasco (España).
 Ignacio Bergara, futbolista uruguayo.
 Josu Bergara, político del País Vasco (España).
 Mario Bergara, economista y político uruguayo.
 Markel Bergara, futbolista del País Vasco (España).
 Mario Ludovico Bergara, futbolista uruguayo.
 Matías Bergara, historietista uruguayo.